Bruno Masure (né en 1947), journaliste français ;
 Philip Masure (né en 1966), guitariste belge ;

Masure peut également faire référence à :
 Clos-masure : prairie plantée d’arbres fruitiers, entourée d’un talus qui abrite une ferme à bâtiments dispersés, en Normandie et particulièrement dans le Pays de Caux ;
 Masure : habitation misérable et qui tombe en ruines.